Тангуйское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Братском районе Иркутской области.

Административный центр — село Тангуй.

Состав 
В состав сельского поселения входят 6 населённых пунктов:
 села: Александровка, Зарбь, Тангуй.
 деревни: Бада, Воробьево, Худобок.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 3388 человек, в том числе 1616 мужчины и 1772 женщины.

Примечания 

Муниципальные образования Братского района Иркутской области
Сельские поселения Иркутской области